O calibre 37 mm é um tamanho muito específico de munição utilizado em canhões automáticos. O "37 mm" se refere ao diâmetro interno do cano da arma e, portanto, o diâmetro do projétil que dispara. No entanto, o tamanho geral e a potência da própria arma podem variar muito entre as diferentes armas, apesar de todas serem chamadas de armas de "37 mm".

Origens
A origem do calibre 37 mm remonta ao final da década de 1870 quando as marinhas de todo o mundo observaram a necessidade de um calibre específico para enfrentar os chamados "torpedo boats". Para isso, Benjamin B. Hotchkiss criou e desenvolveu um canhão no calibre 37 mm que levou o seu nome e com seu sucesso, muitas versões dele foram produzidas por 28 diferentes países.

Variantes
O calibre 37 mm foi bastante utilizado. Exemplos de suas variantes são:

 A versão em 37 mm da metralhadora Maxim usada por ambos os lados durante a Primeira Guerra Mundial
 QF 1 pounder pom-pom, a versão britânica
 Arma de defesa aérea M1939 (61-K), arma antiaérea soviética da Segunda Guerra Mundial
 Arma anti-tanque M1930 (1-K), arma anti-tanque soviética da Segunda Guerra Mundial
 37 mm M1, arma antiaérea americana da Segunda Guerra Mundial
 37 mm M3, arma anti-tanque americana da Segunda Guerra Mundial
 Flak 18/36/37/43, arma antiaérea alemã da Segunda Guerra Mundial
 3.7 cm PaK 36, arma alemã da Segunda Guerra Mundial
 3.7 cm SK C/30, arma antiaérea alemã da Segunda Guerra Mundial
 BK 3,7, arma anti-tanque alemã da Segunda Guerra Mundial usada em aviões
 Bofors 37 mm, arma anti-tanque sueca
 Breda 37/54, arma antiaérea naval italiana da Segunda Guerra Mundial
 Canon de 37 mm Modèle 1925, arma antiaérea naval francesa da Segunda Guerra Mundial
 Canon d'Infanterie de 37 modèle 1916 TRP, arma francesa da Primeira Guerra Mundial; conhecida no serviço americano como 37mm M1916
 COW 37 mm, arma anti-tanque britânica da Segunda Guerra Mundial usada em aviões
 Canhão M4, arma anti-tanque americana da Segunda Guerra Mundial usada em aviões
 Milkor Stopper 37/38/40, arma anti-tumulto
 Nudelman N-37, canhão automático soviético usado em aviões
 Nudelman-Suranov NS-37, canhão automático anti-tanque soviético da Segunda Guerra Mundial usado em aviões
 Puteaux SA 18, arma semiautomática francesa usada em veículos blindados e casamatas durante a após a Primeira Guerra Mundial
 Skoda 37 mm A7, arma tcheca da Segunda Guerra Mundial
 Skoda 37 mm M1934, arma tcheca da Segunda Guerra Mundial
 Skoda 37 mm M1937, arma tcheca da Segunda Guerra Mundial
 Tipo 11 37 mm, canhão de suporte à infantaria japonês da Segunda Guerra Mundial
 Tipo 1 37 mm, canhão de anti-tanque japonês da Segunda Guerra Mundial
 37 mm M1915, arma russa da Primeira Guerra Mundial
 37 mm flare, variante não letal do sistema de granada de 40 mm
 3,7cm ÚV vz. 38

Ver também
Calibres por proximidade de diâmetro em mm (polegadas):
 Família 2mm de calibres (.079+) 
 Família 3mm de calibres (.118+) 
 Família 4mm de calibres (.157+) 
 Família 5mm de calibres (.197+) 
 Família 6mm de calibres (.236+) 
 Família 7mm de calibres (.276+) 
 Família 8mm de calibres (.315+) 
 Família 9mm de calibres (.354+)
 Família 10mm de calibres (.394+) 
 Família 11mm de calibres (.433+) 
 Família 12mm de calibres (.472+) 
 Família 13mm de calibres (.511+)
 Família 20mm de calibres (.787+) 
 Família 23mm de calibres (.905+) 
 Família 25mm de calibres (.984+) 
 Família 30mm de calibres (1.181+) 
 Família 37mm de calibres (1.456+) 
 Família 40mm de calibres (1.574+) 
 Calibre
 Gáugio

Ligações externas
 37mm Gun M3 on M4 Carriage (1940-1943)
 , vídeo 

Cartuchos de pistola e fuzil